Het ATP-toernooi van Metz 2015 (met de officiële naam Moselle Open 2015) werd gespeeld van 21 tot en met 27 september 2015. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

Het enkelspel werd gewonnen door Jo-Wilfried Tsonga. Hij versloeg in de finale Gilles Simon met 7-6(5),1-6 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Łukasz Kubot en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut met 3-6, 6-3 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz